Treize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS London d'après la ville de Londres :
 le , un Indiaman commandé en 1636, utilisé jusqu'en 1653 ;
 le , un vaisseau de  rang de 64 canons, lancé en 1656, perdu dans un accident en 1665 ;
 le , un vaisseau de  rang de 96 canons, lancé en 1666, détruit en partie par un navire hollandais en 1667, reconstruit et devient le HMS London ci-dessous :
 le , un vaisseau de  rang de 96 canons, lancé en 1670 sur les restes du  précédent, modernisé en 1706 et en 1721, détruit en 1747 ;
 le HMS London, une brigantine de 16 canons lancée en 1756 sur le lac Ontario et capturé par les français la même année ;
 le HMS London, un bateau de 6 canons, initialement un bateau de pêche appelé Holden, commandé en 1756, brule en 1758 ;
 le , un navire de 6 canons commandé en 1759 ;
 le , un vaisseau de  rang de 90 canons, lancé en 1766, détruit en 1811 ;
 le HMS London aurait dû être un navire de premier rang de 104 canons, renommé HMS Royal Adelaide en 1827, lancé en 1828, vendu en 1905 ;
 le HMS London, un vaisseau de  rang de 92 canons, lancé en 1840, converti à la propulsion par hélice en 1858 et réarmé de 72 canons, devient un navire de transport de munitions en 1874, vendu en 1884 ;
 le , un cuirassé de la , lancé en 1899, converti en poseur de mine en 1918, vendu en 1920 ;
 le , un croiseur lourd de la , lancé en 1926, vendu en 1950 ;
 le , un destroyer de la , lancé en 1961, transféré au Pakistan en 1982, renommé Babur ;
 le , une frégate de Type 22 lancé en 1984, vendue à la Roumanie en 2002, renommée Regina Maria.

Voir aussi 
 

London